Водопрово́дный переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Водопроводный переулок — улица в Апатитах.
 Водопроводный переулок — улица в Москве.
 Водопроводный переулок — улица в Мурманске.
 Водопроводный переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Водопроводный переулок — улица в Томске.

Украина 
 Водопроводный переулок — улица в Мариуполе.

См. также 
 Водопроводная улица